John Graham kan syfta på:

 John Graham, 3:e earl av Montrose (1548–1608), skotsk statsman
 John Graham av Claverhouse, senare viscount Dundee (1648–1689), skotsk militär
 John D. Graham (1886–1961), rysk (ukrainsk)-amerikansk målare
 John Graham (botaniker) (1805–1839), skotsk botaniker
 John Graham (långdistanslöpare) (född 1956), brittisk (skottisk) friidrottare
 John Graham (häcklöpare) (född 1965), kanadensisk friidrottare och olympier 1988

Se även 
 John Grahame (född 1975), amerikansk ishockeymålvakt